Cornelis van Baarsel (1761–1826), Nederlandse graveur
Pieter Willem van Baarsel (1879–1949), Nederlandse glasschilder, grafisch ontwerper en kunstschilder
Rien van Baarsel (1936–1977), Nederlands slachtoffer van een treinkaping